A Liga de Desenvolvimento de Basquete de 2013 é uma competição brasileira de basquete sub-22 organizada pela Liga Nacional de Basquete. É a terceira edição do campeonato organizado pela LNB, com a chancela da Confederação Brasileira de Basketball. Este torneio, é totalmente organizado pelos clubes participantes.

Primeira fase

Classificação

Final Four

Final 
 Jogo único

Premiação

Ver também 
 Novo Basquete Brasil de 2012–13

Ligações externas
Site oficial da Liga Nacional

2013
2013 no basquetebol